Tuantian bezeichnet:

 Tuantian (Mojiang) (团田镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Mojiang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Tuantian (Tengchong) (团田乡), Gemeinde der Stadt Tengchong in der chinesischen Provinz Yunnan